Шами́р () — термин еврейского происхождения.

 Шамир () — библейский камень, которым Моисей вырезал имена 12 колен на нагруднике первосвященника; также червь.

Персоналии:
 Шамир, Ади (род. 1952) — израильский учёный в области теории вычислительных систем и криптографии.
 Шамир, Исраэль (род. 1947) — израильский писатель, переводчик и публицист антисионистской направленности.
 Шамир, Ицхак (1915—2012) — премьер-министр Израиля (1983—1984, 1986—1992).
 Шамир, Моше (1921—2004) — израильский писатель.
 Шамир, Шломо (1915—2009) — израильский военный и государственный деятель, командующий ВМС и ВВС Израиля.
 Шамир, Яир (род. 1945) — израильский политик, ведущий бизнесмен, полковник ВВС Израиля в отставке, сын Ицхака Шамира.

См. также 
 Шамиров
 Шамирханян

Примечания